Het WTA-tennistoernooi van Austin (officieel ATX Open) van 2023 vond plaats van 27 februari tot en met 5 maart 2023 in de Amerikaanse stad Austin. Het was de eerste editie van het toernooi in de 21e eeuw. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Het was al tien jaar geleden dat er voor het laatst in Texas een WTA-toernooi werd georga­ni­seerd: in 2012 in Dallas.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deelneemsters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Poolse Magda Linette strandde al in de eerste ronde.

Het achtste reekshoofd, Marta Kostjoek uit Oekraïne, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Varvara Gratsjeva in twee sets. Kostjoek wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij incas­seerde US$ 34.228 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het als tweede geplaatste duo Erin Routliffe en Aldila Sutjiadi won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Nicole Melichar-Martinez en Ellen Perez in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Nieuw-Zeelandse Routliffe had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Indonesische Sutjiadi vier.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Austin 2023
Austin